Big Cartoon DataBase (BCDB) — одна из крупнейших онлайн-баз данных о мультипликационных фильмах, анимационных научных фильмах, анимационных телешоу и коротких мультфильмах.

Проект BCDB стартовал в 1996 году как список Диснеевских мультфильмов на компьютере создателя базы данных (Dave Koch). В ответ на проявленный интерес к списку, база данных в 1998 году стала доступной в сети как поисковый ресурс, предназначенный для сбора информации о мультфильмах. В базе данных можно было найти информацию о таких деталях производства конкретных картин как актёры (озвучивающие мультипликационные роли), продюсеры и режиссёры, а также краткое содержание сюжета и рецензии посетителей. В 2003 году BCDB стала 501(c) некоммерческой организацией. А 24 июня 2009 года по сообщению от автора проекта на его форуме база данных преодолела рубеж в 100 000 статей.

Особенности 
Одной из особенностей базы данных является её страница «Популярное», на которой показаны 25 самых популярных анимационных фильмов по мнению пользователей ресурса. Пользователям предлагается возможность оценить фильм от 0 до 10 баллов. Сам рейтинг показывает мультфильмы набравшие наивысший балл, а также мультфильмы, за которые было отдано наибольшее число голосов. В этой базе данных также есть рейтинг 20 худших картин.

BCDB также содержит собственный форум, на котором пользователь могут обмениваться мнениями или расспрашивать что-либо о мультипликационных фильмах. Форум находится в открытом доступе, и модерируется модераторами и администраторами.

Также в базе данных есть блок новостей, где публикуется информация о новинках мультфильмов, а также недавно добавленные в базу изображения.

Big Comic Book Database 

Big Cartoon Database также запустила аналогичный проект Big Comic Book Database (BCBDB) — онлайн базу данных о комиксах. К 2005 году в ней содержалась информация о более, чем 100 000 комиксов, и около 35000 сканов обложек.

См. также 
 Internet Movie Database
 Аниматор.ру

Примечания

Ссылки 
 The Big Cartoon. База данных

Киносайты
Базы данных фильмов в Интернете
Мультипликация
Сайты, появившиеся в 1998 году
Сайты США